Le patronyme néerlandais Moerman renvoie vers une profession : commerçant en tourbe (du nl: moer : tourbe et man : homme). 
Le mot moer'' apparait aussi en France dans : Les Moëres (Nord) (une commune du Nord) ou Les Moëres, une région naturelle du même département.

Patronyme

Adrien Moerman (1988-), joueur français de basket-ball;
Ernst Moerman (1897-1944), écrivain et cinéaste belge;
Fientje Moerman (1958-), femme politique belge flamande;
Francis Alfred Moerman (1936-2010), guitariste de jazz tzigane belge.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand